

Губино — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Губино — присілок, Томський район, Томська область